Ditter ist der Familienname folgender Personen:
 Christian Ditter (* 1977), deutscher Filmregisseur und Drehbuchautor
 J. William Ditter (1888–1943), US-amerikanischer Politiker

Siehe auch:
 Dittert